Дмитрий Еропкин: Еропкин, Дмитрий Иванович (1908—1938) — советский астрофизик.
 Еропкин, Дмитрий Фёдорович (?—1750) — рижский вице-губернатор.